Стивен Моларо (; род. , Куинс, Нью-Йорк, США) - американский продюсер и сценарист, работал над такими ситкомами, как «Фредди», «Класс», «Настоящие дикари», а также сериалами «Всякая всячина»,  «Шоу Аманды», «За что тебя люблю», «Дрейк и Джош», «Зоуи 101» и «АйКарли», созданные Дэном Шнайдером. С 2007 года был продюсером и сценаристом телесериала «Теория большого взрыва». Совместно с Чаком Лорри создал ситком «Детство Шелдона» в 2017 году.

Фильмография 

Кинопродюсеры США